Robb Wells – attore canadese
Robert Wells – pugile britannico
Robert Wells – compositore e pianista svedese
Robert Wells – compositore statunitense
Robert Wells – politico canadese